Душан Петковић (фудбалер, 1903), бивши југословенски фудбалер
 Душан Петковић (фудбалер, 1974), српски фудбалер
 Душан Петковић (одбојкаш), српски одбојкаш